Костадин (Коце) Бабамов е български обществен деятел от Македония.

Биография 
Роден е в Щип, тогава в Османската империя в семейството на производител на сапун и свещи. Учи в килийно училище в родния си град. Занимава се с търговия с обущарски материали. Става председател на Търговския еснаф в града и е един от видните членове на Щипската българска община и участник в движението за българска просвета. Изучава и петимата си синове, които също са видни български просветни дейци.

Родословие

Бележки 

Членове на Щипската българска община
Български общественици от Македония
Родени в Щип